Il doppio del torneo di tennis Forest Hills Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rajeev Ram e Bobby Reynolds che hanno battuto in finale Patrick Briaud e Sam Warburg 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (Campioni)
 Scott Lipsky /  David Martin (primo turno)

 Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (primo turno)
 Hugo Armando /  Adrián García (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Forest Hills Challenger 2007